S 170 steht für:

 U Hai (S 170), Nachkriegskennung des U 2365, deutsches U-Boot der Klasse XXIII/240
 U 21 (Bundeswehr), deutsches U-Boot der Klasse 206